Nissan Stadium kan syfta på:
Nissan Stadium (Nashville), en utomhusarena i Nashville, Tennessee i USA.
Nissan Stadium (Yokohama), en utomhusarena i Yokohama i Japan.